Никола́й Алекса́ндрович Константи́нов:
 Константинов, Николай Александрович (1877 — до 1968) — русский и советский художник-прикладник, мастер-краснодеревщик.
 Константинов, Николай Александрович (1894—1958) — советский педагог, профессор МГУ.
 Константинов, Николай Александрович (1961—2006) — российский художник и музыкант.